Gottéron bezeichnet:
 Galtera, Fluss im Kanton Freiburg in der Schweiz
 Gottéron-Brücke, Brücke in der Schweiz
 HC Fribourg-Gottéron, Eishockeyteam